

Велика Воля — село в гміні Черневіце Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Велика Воля — село в гміні Парадиж Опочинського повіту Лодзинського воєводства